Old West Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old West Church (Massachusetts), ID-Nr. 70000691
 Old West Church (Vermont), ID-Nr. 73000200